Die Saison 1947/48 war die dritte Spielzeit der erstmals zweitklassigen Fußball-Landesliga Westfalen. Gruppensieger wurden SuS 13 Recklinghausen und Preußen Münster. Im Endspiel um die Westfalenmeisterschaft setzten sich die Münsteraner im dritten Entscheidungsspiel mit 2:1 durch und stieg in die Oberliga West auf.

Einziger Absteiger war der TuS Lengerich. Aus den Bezirksklassen stiegen in die Gruppe 1 der TB Eickel, der SSV Hagen, SuS Niederschelden, Teutonia Riemke, die SG Wattenscheid 09 und der VfB 07 Weidenau auf. Aufsteiger in die Gruppe 2 waren die Sportfreunde Gladbeck, die SpVgg Herten, Sparta Nordhorn, Arminia Ochtrup und der VfL Resse 08. Dazu kam aus der Oberliga der VfL Witten.

Tabellen

Gruppe 1 

|}

Entscheidungsspiele um Platz eins 

Die punktgleichen Mannschaften aus Recklinghausen und Herne mussten in einem Entscheidungsspiel den Meister der Gruppe 1 ermitteln. Das Spiel am 25. April 1948 im neutralen Gelsenkirchen entschied Recklinghausen mit 5:0 für sich.

|}

Gruppe 2 

|}

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 11 bis 13 der beiden Gruppen ermittelten einen Absteiger in die Bezirksklasse.

|}

Westfalenmeisterschaft 

Die beiden Gruppensieger sollten in Hin- und Rückspiel den Westfalenmeister und Aufsteiger zur Oberliga West ermitteln. Gespielt wurde am 2. und 16. Mai 1948. Die Entscheidung sollte allerdings erst im dritten Entscheidungsspiel zu Gunsten der Münsteraner fallen. Das erste Entscheidungsspiel fand am 23. Mai 1948 in Dortmund, das zweite am 16. Juni 1948 in Gelsenkirchen und das dritte am 19. Juni 1948 in Gladbeck statt.

|}

Aufstiegsrunde zur Landesliga

Gruppe 1 

Das entscheidende Spiel zwischen Riemke und Weidenau wurde beim Stand von 2:1 wegen Zuschauerausschreitungen abgebrochen. Zu einem neu angesetzten Spiel trat Weidenau nicht an. Nachdem Weidenau gegen eine Spielwertung protestierte wurde ein Wiederholungsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt, dass Weidenau mit 2:1 gewann. Weidenau stieg daraufhin auf, während Riemke nachträglich ebenfalls aufstieg.

Gruppe 2

Gruppe 3

Literatur 

Fußballsaison 1947/48
1947